Esquerra Valenciana ("Izquierda Valenciana" en castellano) es el nombre de dos partido políticos que operaron en distintos momentos históricos en el territorio de la actual Comunidad Valenciana (España):
 el partido existente durante la Segunda República Española: Esquerra Valenciana;
 el partido contemporáneo: Esquerra Valenciana.